Wine, Women and Song – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Wine, Women and Song – film del 1933 diretto da Herbert Brenon
 Sheng si quan ma (titolo internazionale Wine, Women and Song) – film del 1974 diretto da Han Hsiang Li